Олег Юрьевич Горбенко:
 Горбенко, Олег Юрьевич (род. 1971) — российский хоккеист и тренер.
 Горбенко, Олег Юрьевич — российский химик, лауреат Государственной премии РФ.